McCargo ist der Familienname folgender Personen:

 Duncan McCargo (* 1963), britischer Politikwissenschaftler
 Keaton McCargo (* 1995), US-amerikanische Freestyle-Skisportlerin